Криулин — русская фамилия; имеет женскую форму Криулина.

Известные носители 
 Криулин, Валерий Борисович (1953—?) — советский легкоатлет.
 Криулин, Глеб Александрович (1923—1988) — советский государственный и партийный деятель, дипломат.
 Криулин, Станислав Владимирович (род. 1975) — украинский и российский футболист.

См. также 
 
  — название населённых пунктов.